Белькастель — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Белькастель — коммуна во Франции, в департаменте Тарн

См. также 
 Белькастель-э-Бюк — коммуна во Франции, в департаменте Од